Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Justine Henin 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Kim Clijsters (secondo turno)

 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Justine Henin (finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2001